Saragiolo ima više značenja:
 Saragiolo, Grosseto
 Saragiolo, Siena